Гомотример — белок, состоящий из трёх идентичных полипептидных субъединиц.

Примеры 
 Гемагглютинин вируса гриппа

Примечания 

Пептиды